Het Wereldkampioenschap strandvoetbal in 2007 voor landenteams werd van 2 november tot en met 11 november gehouden op het Copacabanastrand in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het was de 13e editie van het toernooi en voor de derde keer valt het toernooi onder de verantwoordelijkheid van de FIFA. Brazilië verdedigde met succes de titel die het een jaar eerder won door in de finale Mexico met 8-2 te verslaan. Uruguay eindigde op de derde plaatst. Het was de 11e keer dat de Brazilianen het toernooi als winnaars afsloten.

Deelnemers 
Zestien landen deden mee aan het toernooi.

Afrika
 
 
Azië
 
 
 
Centraal- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied:
 
 
Oceanië
 

Europa
 
 
 
 
 
Zuid-Amerika

Eerste ronde 
De nummers 1 en 2 uit de groep gingen door naar de kwartfinale.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-out
Na de kwartfinale werd geloot om te bepalen wie er in de halve finale tegen elkaar spelen.

Externe link
 Officiële site

Wereldkampioenschap strandvoetbal
Voetbal in 2007
Strandvoetbal
Sportevenement in Rio de Janeiro